Hansmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Hansmeier (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Yvonne Hansmeier (* 1990), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Hans Meier